Imię i nazwisko Mary Abbott nosili lub noszą m.in.:
 Mary Abbott (1857–1904) – amerykańska pisarka i golfistka, olimpijka z 1900
 Mary Abbott (1921–2019) – amerykańska malarka